Windows-1257, znane także jako CP-1257, bądź WinBaltic – 8-bitowe kodowanie znaków, zaprojektowane do pokrycia języków takich jak język estoński, litewski, czy łotewski, używane w systemach Microsoft Windows. Zestaw ten jest w znacznej części kompatybilny z ISO 8859-13 i nadaje się do kodowania języka polskiego.

Porównanie z ISO 8859-13 

Gdzie „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu, „ZK” oznacza znak kontrolny, „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu kodowań, a „   ” to kontrolny znak formatujący o zerowej szerokości.

Tablica kodów 
Poniższa tabela przedstawia znaki i ich szesnastkowe kody w Windows-1257.

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, znak 0xAD jest miękkim myślnikiem.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z Windows-1257 w Unicode.

Linki zewnętrzne 
 Archiwalna strona producenta o Windows-1257 

Strony kodowe Windows